Galatás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Galatás (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Galatás (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Galatás (kommunhuvudort), Attika, Nomós Piraiós, 
 Galatás (ort i Grekland, Kreta), Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar